Charles Powlett kan syfta på:

* Charles Powlett, 3:e hertig av Bolton (1685–1754), brittisk peer
 Charles Powlett, 5:e hertig av Bolton (1718–1765), brittisk peer
 Charles Armand Powlett (omkring 1694–1751), brittisk militär
 Charles Powlett (1728–1809), brittisk präst och beskyddare av kricket 
 Charles Powlett, 2:e baron Bayning (1785–1823), brittisk peer och politiker

Se även 
 Charles Paulet